Bataille de Carthagène peut faire référence à plusieurs combats :

 Carthagène aujourd'hui en Espagne :
 Bataille de Carthagène (209 av. J.-C.), assaut romain sur la ville ibère ;
 Bataille de Carthagène (460), une bataille pendant les guerres de Majorien ;
 Bataille de Carthagène (1643), une bataille navale pendant la révolte catalane ;
 Bataille de Carthagène (1758), une bataille navale pendant la guerre de Sept Ans.

 Carthagène aujourd'hui en Colombie :
 Expédition de Carthagène (1697), expédition française contre la ville de Carthagène des Indes en actuelle Colombie pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg ;
 Siège de Carthagène des Indes (1741), un siège pendant la guerre de l'oreille de Jenkins, en 1741 ;
 , siège mené par Simón Bolívar pour forcer la ville à lui remettre des armes ;
 Siège de Carthagène des Indes (1815), siège mené par les forces royalistes de Pablo Morillo contre les patriotes insurgés durant la Guerre d'indépendance de la Colombie ;
 Siège de Carthagène des Indes (1820-1821), mené par les patriotes lors de la Campagne fluviale et navale durant l'indépendance colombienne

Histoire de Carthagène
Histoire de la Colombie